Thomas Rickman (1776–1841) – architetto e antiquario inglese
 Thomas Rickman (1940–2018) – sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense